Cmentarz żydowski w Warszawie (Bródno)
 Cmentarz żydowski w Warszawie (Radość)
 Cmentarz żydowski w Warszawie (Wola)